Zodiaco puede referirse a:
 Zodiaco, segmento de la esfera celeste; 
 Zodiaco occidental, para la astrología occidental; 
 Signo zodiacal, elementos zoomorfos, astrología; 
 Luz zodiacal, fenómeno astronómico; 
 Zodiac (libro) (1986), libro de Robert Graysmith sobre el Asesino del Zodiaco; o
 Zodiac (2007), película de David Fincher sobre el Asesino del Zodiaco (Zodiac Killer).